Ро́узи Э́лис Ха́нтингтон-Уа́йтли (; род. 18 апреля 1987, Плимут, Девон, Великобритания) — британская супермодель, известна как одна из «ангелов» «Victoria's Secret».

Биография 
Родилась в городе Плимут, графство Девон. Её мать, Фиона, работает инструктором по фитнесу, отец, Чарльз Хантингтон-Уайтли — сертифицированный оценщик недвижимости. У Роузи есть младший брат Тоби и младшая сестра Флоренс.

Карьеру модели начала в возрасте 16 лет во время учёбы в колледже Тависток, после отправки анкеты на соискание вакансии специалиста по связям с общественностью в модельное агентство Profile Models в Лондоне. Работодатель предложил Рози модельную карьеру. В 2004 году дебютировала на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В том же году снялась для обложек журналов Elle Girl и Teen Vogue.

В различное время принимала участие в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger и других.

В 2008 году стала лицом осенне-зимней коллекции компании Burberry. С 2006 года по 2010 год принимала участие в показах коллекций бренда Victoria's Secret, бывший ангел Victoria’s Secret.

В 2010 году подписала контракт на участие в съёмках продолжения «Трансформеров», так как Меган Фокс уволили из проекта из-за критики режиссёра Майкла Бэя.

Личная жизнь 
С 2010 года Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с актёром Джейсоном Стейтемом. В январе 2016 года стало известно, что пара обручилась. У пары двое детей — сын Джек Оскар Стейтем (род. 24 июня 2017) и дочь Изабелла Джеймс Стейтем (род. 2 февраля 2022).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Профайл на Fashion Model Directory
 Рози Хантингтон-Уайтли на models.com

Супермодели Великобритании
Фотомодели Великобритании
Модели IMG Models